Manuela Perea, ballarina catalana.
 La Nena Wapa Wapa, artista de postgraffiti valenciana.